

Patronymes 

Guénet est un patronyme porté notamment par les personnes suivantes :
 François Guénet (né le ), photographe et photojournaliste franco-britannique ;
 Nicolas Guénet (né le ), dessinateur français de bande dessinée ;
 Laurent Guénet (né le ), joueur français de billard carambole (aussi appelé « billard français ») ;
 Paul-Alexandre Guenet (1688-1769, évêque français ;

Homonymie de patronyme